

493001–493100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 493001 ||  || 12 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 493002 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 493003 ||  || 12 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 493004 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 493005 ||  || 12 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 493006 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 493007 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 493008 ||  || 5 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 493009 ||  || 14 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 493010 ||  || 20 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 493011 ||  || 21 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 493012 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 493013 ||  || 4 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 493014 ||  || 5 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 493015 ||  || 26 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 493016 ||  || 1 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 493017 ||  || 20 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 493018 ||  || 2 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 493019 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 493020 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 493021 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 493022 ||  || 30 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || Brangane || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 493023 ||  || 20 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 493024 ||  || 16 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 493025 ||  || 14 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 493026 ||  || 22 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Eos || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 493027 ||  || 15 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 493028 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 493029 ||  || 18 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 493030 ||  || 4 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 493031 ||  || 5 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 493032 ||  || 13 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 493033 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 493034 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 493035 ||  || 28 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 493036 ||  || 18 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 493037 ||  || 2 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 493038 ||  || 25 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 493039 ||  || 8 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 493040 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 493041 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 493042 ||  || 2 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 493043 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 493044 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#FFDAB5
| 493045 ||  || 22 ago 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 493046 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 493047 ||  || 9 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 493048 ||  || 4 jul 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 493049 ||  || 19 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Eos || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 493050 ||  || 5 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 493051 ||  || 5 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 493052 ||  || 13 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 493053 ||  || 13 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 493054 ||  || 28 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 493055 ||  || 15 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 493056 ||  || 22 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 493057 ||  || 5 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 493058 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 493059 ||  || 22 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 493060 ||  || 13 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 493061 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 493062 ||  || 6 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 493063 ||  || 24 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 493064 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 493065 ||  || 2 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 493066 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 493067 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 493068 ||  || 17 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 493069 ||  || 15 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 493070 ||  || 1 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 493071 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 493072 ||  || 27 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 493073 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 493074 ||  || 25 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 493075 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 493076 ||  || 10 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 493077 ||  || 19 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 493078 ||  || 12 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 493079 ||  || 24 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 493080 ||  || 12 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 493081 ||  || 25 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 493082 ||  || 26 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 493083 ||  || 13 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 493084 ||  || 15 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 493085 ||  || 2 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 493086 ||  || 2 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 493087 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 493088 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 493089 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 493090 ||  || 13 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Henan || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 493091 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 493092 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 493093 ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 493094 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 493095 ||  || 1 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 493096 ||  || 19 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 493097 ||  || 13 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 493098 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 493099 ||  || 19 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 493100 ||  || 3 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

493101–493200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 493101 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 493102 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 493103 ||  || 24 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 493104 ||  || 13 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 493105 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 493106 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 493107 ||  || 19 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 493108 ||  || 16 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 493109 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 493110 ||  || 23 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 493111 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 493112 ||  || 14 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 493113 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 493114 ||  || 1 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 493115 ||  || 3 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 493116 ||  || 3 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 493117 ||  || 1 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 493118 ||  || 12 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 493119 ||  || 2 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 493120 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 493121 ||  || 27 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 493122 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 493123 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 493124 ||  || 12 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 493125 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 493126 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 493127 ||  || 9 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 493128 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 493129 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 493130 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 493131 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 493132 ||  || 16 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 493133 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 493134 ||  || 29 set 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 493135 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 493136 ||  || 31 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 493137 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 493138 ||  || 15 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 493139 ||  || 16 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 493140 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 493141 ||  || 11 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 493142 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 493143 ||  || 31 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 493144 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 493145 ||  || 7 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 493146 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 493147 ||  || 4 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 493148 ||  || 9 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 493149 ||  || 22 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 493150 ||  || 20 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 493151 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 493152 ||  || 12 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 493153 ||  || 21 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 493154 ||  || 19 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 493155 ||  || 30 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 493156 ||  || 1 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 493157 ||  || 1 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 493158 ||  || 28 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 493159 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 493160 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 493161 ||  || 2 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 493162 ||  || 18 mai 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 493163 ||  || 26 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 493164 ||  || 18 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 493165 ||  || 12 mai 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 493166 ||  || 29 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 493167 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 493168 ||  || 7 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 493169 ||  || 19 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 493170 ||  || 1 mai 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 493171 ||  || 21 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 493172 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 493173 ||  || 27 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 493174 ||  || 15 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 493175 ||  || 3 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 493176 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 493177 ||  || 16 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 493178 ||  || 10 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 493179 ||  || 4 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 493180 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 493181 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 493182 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 493183 ||  || 29 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 493184 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 493185 ||  || 4 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 493186 ||  || 10 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 493187 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 493188 ||  || 30 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 493189 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 493190 ||  || 1 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 493191 ||  || 7 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 493192 ||  || 10 jun 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 493193 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 493194 ||  || 28 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 493195 ||  || 14 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 493196 ||  || 20 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 493197 ||  || 21 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 493198 ||  || 22 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 493199 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 493200 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

493201–493300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 493201 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 493202 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 493203 ||  || 23 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 493204 ||  || 3 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 493205 ||  || 19 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 493206 ||  || 25 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 493207 ||  || 21 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 493208 ||  || 21 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 493209 ||  || 24 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 493210 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 493211 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 493212 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 493213 ||  || 19 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 493214 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 493215 ||  || 16 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 493216 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 493217 ||  || 13 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 493218 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 493219 ||  || 4 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 493220 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 493221 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 493222 ||  || 2 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 493223 ||  || 1 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 493224 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 493225 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 493226 ||  || 20 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 493227 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 493228 ||  || 12 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 493229 ||  || 13 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 493230 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 493231 ||  || 31 dez 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 493232 ||  || 11 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 493233 ||  || 13 jul 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 493234 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 493235 ||  || 12 jun 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 493236 ||  || 28 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 493237 ||  || 28 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 493238 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 493239 ||  || 29 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 493240 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 493241 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 493242 ||  || 22 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 493243 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 493244 ||  || 15 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 493245 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 493246 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 493247 ||  || 4 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 493248 ||  || 14 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 493249 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 493250 ||  || 30 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 493251 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 493252 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 493253 ||  || 28 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 493254 ||  || 13 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 493255 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 493256 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 493257 ||  || 28 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 493258 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 493259 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 493260 ||  || 5 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 493261 ||  || 22 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 493262 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 493263 ||  || 15 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 493264 ||  || 2 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 493265 ||  || 25 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 493266 ||  || 4 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 493267 ||  || 19 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || Brangane || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 493268 ||  || 15 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 493269 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 493270 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 493271 ||  || 3 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 493272 ||  || 3 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 493273 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 493274 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 493275 ||  || 27 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 493276 ||  || 2 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 493277 ||  || 12 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 493278 ||  || 15 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 493279 ||  || 6 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 493280 ||  || 29 mar 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 493281 ||  || 18 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 493282 ||  || 28 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 493283 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 493284 ||  || 2 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 493285 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 493286 ||  || 16 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 493287 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 493288 ||  || 30 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 493289 ||  || 16 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 493290 ||  || 1 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 493291 ||  || 28 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 493292 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 493293 ||  || 28 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 493294 ||  || 21 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 493295 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 493296 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 493297 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 493298 ||  || 10 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 493299 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 493300 ||  || 12 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|}

493301–493400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 493301 ||  || 1 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 493302 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 493303 ||  || 14 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 493304 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 493305 ||  || 1 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 493306 ||  || 31 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 493307 ||  || 3 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 493308 ||  || 31 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 493309 ||  || 29 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 493310 ||  || 16 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 493311 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 493312 ||  || 15 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 493313 ||  || 2 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 493314 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 493315 ||  || 17 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 493316 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 493317 ||  || 25 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 493318 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 493319 ||  || 14 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 493320 ||  || 29 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 493321 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 493322 ||  || 18 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 493323 ||  || 8 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 493324 ||  || 20 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 493325 ||  || 30 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 493326 ||  || 14 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 493327 ||  || 28 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 493328 ||  || 15 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 493329 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 493330 ||  || 3 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 493331 ||  || 28 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 493332 ||  || 9 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 493333 ||  || 18 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 493334 ||  || 20 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 493335 ||  || 30 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 493336 ||  || 1 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 493337 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 493338 ||  || 24 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 493339 ||  || 31 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 493340 ||  || 8 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 493341 ||  || 1 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 493342 ||  || 26 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 493343 ||  || 28 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 493344 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 493345 ||  || 26 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 493346 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 493347 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 493348 ||  || 8 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 493349 ||  || 13 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 493350 ||  || 22 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 493351 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 493352 ||  || 16 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 493353 ||  || 6 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 493354 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 493355 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 493356 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 493357 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 493358 ||  || 23 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 493359 ||  || 17 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 493360 ||  || 5 out 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 493361 ||  || 9 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 493362 ||  || 26 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 493363 ||  || 24 set 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 493364 ||  || 31 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 493365 ||  || 2 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 493366 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 493367 ||  || 4 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 493368 ||  || 2 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 493369 ||  || 21 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 493370 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 493371 ||  || 14 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 493372 ||  || 15 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 493373 ||  || 23 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 493374 ||  || 20 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 493375 ||  || 15 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 493376 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 493377 ||  || 23 set 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 493378 ||  || 18 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 493379 ||  || 21 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 493380 ||  || 21 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 493381 ||  || 20 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 493382 ||  || 5 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 493383 ||  || 22 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 493384 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 493385 ||  || 23 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 493386 ||  || 30 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 493387 ||  || 5 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 493388 ||  || 10 mai 2012 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 493389 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 493390 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 493391 ||  || 2 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 493392 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 493393 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 493394 ||  || 25 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 493395 ||  || 27 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 493396 ||  || 11 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 493397 ||  || 1 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 493398 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 493399 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 493400 ||  || 16 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

493401–493500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 493401 ||  || 3 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 493402 ||  || 4 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 493403 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 493404 ||  || 20 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 493405 ||  || 30 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 493406 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 493407 ||  || 20 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 493408 ||  || 29 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 493409 ||  || 13 jun 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 493410 ||  || 27 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 493411 ||  || 10 jun 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 493412 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 493413 ||  || 15 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 493414 ||  || 29 out 2014 || Catalina || CSS || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 493415 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 493416 ||  || 29 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 493417 ||  || 27 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 493418 ||  || 31 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 493419 ||  || 23 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 493420 ||  || 21 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 493421 ||  || 2 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 493422 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 493423 ||  || 25 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 493424 ||  || 4 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 493425 ||  || 4 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 493426 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 493427 ||  || 25 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 493428 ||  || 21 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 493429 ||  || 2 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 493430 ||  || 16 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 493431 ||  || 27 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 493432 ||  || 12 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 493433 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 493434 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 493435 ||  || 10 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 493436 ||  || 6 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 493437 ||  || 29 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 493438 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 493439 ||  || 18 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 493440 ||  || 29 jul 2009 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 493441 ||  || 5 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 493442 ||  || 15 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 493443 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 493444 ||  || 12 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 493445 ||  || 29 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 493446 ||  || 25 mai 2006 || Mauna Kea || P. A. Wiegert || — || 
|-id=447 bgcolor=#88F2FF
| 493447 ||  || 24 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 493448 ||  || 24 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 493449 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 493450 ||  || 8 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 493451 ||  || 4 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 493452 ||  || 25 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 493453 ||  || 2 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 493454 ||  || 27 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 493455 ||  || 27 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 493456 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 493457 ||  || 15 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 493458 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 493459 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 493460 ||  || 30 ago 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 493461 ||  || 15 abr 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 493462 ||  || 17 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 493463 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 493464 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 493465 ||  || 15 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 493466 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 493467 ||  || 17 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 493468 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 493469 ||  || 15 out 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 493470 ||  || 27 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 493471 ||  || 30 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=472 bgcolor=#88F2FF
| 493472 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 493473 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 493474 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 493475 ||  || 8 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 493476 ||  || 27 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 493477 ||  || 13 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 493478 ||  || 3 mai 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 493479 ||  || 21 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=480 bgcolor=#DFDFFF
| 493480 ||  || 29 dez 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 493481 ||  || 27 set 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 493482 ||  || 3 out 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 493483 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 493484 ||  || 31 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 493485 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 493486 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 493487 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 493488 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 493489 ||  || 3 out 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 493490 ||  || 4 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 493491 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 493492 ||  || 29 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 493493 ||  || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 493494 ||  || 12 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 493495 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 493496 ||  || 3 out 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 493497 ||  || 26 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 493498 ||  || 1 nov 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 493499 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 493500 ||  || 2 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|}

493501–493600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 493501 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Henan || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 493502 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 493503 ||  || 31 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 493504 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 493505 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 493506 ||  || 28 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 493507 ||  || 8 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 493508 ||  || 26 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 493509 ||  || 25 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 493510 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=511 bgcolor=#88F2FF
| 493511 ||  || 12 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 493512 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 493513 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 493514 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 493515 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 493516 ||  || 17 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 493517 ||  || 15 ago 2013 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 493518 ||  || 26 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 493519 ||  || 5 out 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 493520 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 493521 ||  || 11 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 493522 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 493523 ||  || 26 nov 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 493524 ||  || 8 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 493525 ||  || 14 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=526 bgcolor=#88F2FF
| 493526 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 493527 ||  || 8 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 493528 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 493529 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 493530 ||  || 10 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=531 bgcolor=#88F2FF
| 493531 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=532 bgcolor=#88F2FF
| 493532 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=533 bgcolor=#88F2FF
| 493533 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=534 bgcolor=#88F2FF
| 493534 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=535 bgcolor=#88F2FF
| 493535 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 493536 ||  || 7 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 493537 ||  || 4 fev 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Mitidika || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 493538 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 493539 ||  || 10 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 493540 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 493541 ||  || 21 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 493542 ||  || 17 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 493543 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 493544 ||  || 10 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 493545 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 493546 ||  || 8 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 493547 ||  || 24 mai 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 493548 ||  || 28 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 493549 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 493550 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 493551 ||  || 15 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 493552 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 493553 ||  || 18 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Phocaea || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 493554 ||  || 18 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=555 bgcolor=#FFDAB5
| 493555 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 493556 ||  || 15 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 493557 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 493558 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 493559 ||  || 9 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Iannini || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 493560 ||  || 14 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 493561 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 493562 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 493563 ||  || 9 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 493564 ||  || 9 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 493565 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 493566 ||  || 24 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 493567 ||  || 4 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 493568 ||  || 1 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 493569 ||  || 25 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 493570 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 493571 ||  || 28 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 493572 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 493573 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 493574 ||  || 25 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 493575 ||  || 20 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 493576 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 493577 ||  || 24 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 493578 ||  || 25 jan 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Ursula || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 493579 ||  || 26 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 493580 ||  || 9 jan 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 493581 ||  || 25 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 493582 ||  || 15 fev 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 493583 ||  || 24 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 493584 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 493585 ||  || 14 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 493586 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 493587 ||  || 28 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 493588 ||  || 19 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 493589 ||  || 19 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 493590 ||  || 27 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 493591 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 493592 ||  || 22 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 493593 ||  || 5 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 493594 ||  || 10 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 493595 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 493596 ||  || 3 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 493597 ||  || 19 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 493598 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 493599 ||  || 5 abr 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 493600 ||  || 16 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

493601–493700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 493601 ||  || 19 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 493602 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 493603 ||  || 27 mar 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 493604 ||  || 19 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 493605 ||  || 24 nov 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 493606 ||  || 1 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 493607 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 493608 ||  || 7 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 493609 ||  || 28 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 493610 ||  || 20 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 493611 ||  || 21 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 493612 ||  || 26 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 493613 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 493614 ||  || 4 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 493615 ||  || 7 fev 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 493616 ||  || 9 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 493617 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 493618 ||  || 27 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 493619 ||  || 6 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 493620 ||  || 29 jul 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 493621 ||  || 29 nov 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 493622 ||  || 14 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 493623 ||  || 20 abr 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 493624 ||  || 5 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 493625 ||  || 26 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 493626 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 493627 ||  || 23 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 493628 ||  || 2 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 493629 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 493630 ||  || 23 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 493631 ||  || 2 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 493632 ||  || 25 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 493633 ||  || 22 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 493634 ||  || 24 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 493635 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 493636 ||  || 24 set 2011 || Catalina || CSS || Iannini || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 493637 ||  || 31 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 493638 ||  || 24 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 493639 ||  || 15 fev 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 493640 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 493641 ||  || 18 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 493642 ||  || 25 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 493643 ||  || 18 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 493644 ||  || 15 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 493645 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 493646 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 493647 ||  || 25 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 493648 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 493649 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 493650 ||  || 4 mar 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 493651 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 493652 ||  || 19 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 493653 ||  || 28 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 493654 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 493655 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 493656 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 493657 ||  || 15 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 493658 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 493659 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 493660 ||  || 9 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 493661 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 493662 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 493663 ||  || 5 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 493664 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 493665 ||  || 19 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 493666 ||  || 19 set 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 493667 ||  || 24 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 493668 ||  || 24 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 493669 ||  || 17 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 493670 ||  || 29 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Phocaea || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 493671 ||  || 21 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 493672 ||  || 16 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 493673 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 493674 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 493675 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 493676 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 493677 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 493678 ||  || 11 jan 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 493679 ||  || 21 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 493680 ||  || 7 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 493681 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 493682 ||  || 23 nov 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 493683 ||  || 6 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 493684 ||  || 7 set 2015 || Catalina || CSS || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 493685 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 493686 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 493687 ||  || 2 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 493688 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 493689 ||  || 21 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 493690 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 493691 ||  || 20 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 493692 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 493693 ||  || 29 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 493694 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 493695 ||  || 2 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 493696 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 493697 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 493698 ||  || 28 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 493699 ||  || 24 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 493700 ||  || 24 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

493701–493800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 493701 ||  || 9 set 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 493702 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 493703 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 493704 ||  || 28 ago 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 493705 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 493706 ||  || 16 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 493707 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 493708 ||  || 2 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 493709 ||  || 15 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 493710 ||  || 26 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 493711 ||  || 17 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 493712 ||  || 26 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 493713 ||  || 4 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 493714 ||  || 22 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 493715 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 493716 ||  || 1 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 493717 ||  || 18 jan 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 493718 ||  || 17 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 493719 ||  || 29 mar 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 493720 ||  || 25 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 493721 ||  || 6 set 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 493722 ||  || 23 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Mitidika || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 493723 ||  || 15 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 493724 ||  || 27 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 493725 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 493726 ||  || 9 set 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 493727 ||  || 3 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 493728 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 493729 ||  || 9 out 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 493730 ||  || 2 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 493731 ||  || 28 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 493732 ||  || 23 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 493733 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 493734 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 493735 ||  || 6 dez 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 493736 ||  || 1 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 493737 ||  || 3 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 493738 ||  || 8 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 493739 ||  || 8 set 2015 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 493740 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 493741 ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 493742 ||  || 21 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 493743 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 493744 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 493745 ||  || 24 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 493746 ||  || 5 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 493747 ||  || 24 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 493748 ||  || 31 jan 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 493749 ||  || 24 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 493750 ||  || 31 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 493751 ||  || 13 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 493752 ||  || 26 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 493753 ||  || 25 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 493754 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 493755 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 493756 ||  || 5 dez 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 493757 ||  || 3 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 493758 ||  || 11 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 493759 ||  || 13 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 493760 ||  || 21 jan 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 493761 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 493762 ||  || 22 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 493763 ||  || 28 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 493764 ||  || 28 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 493765 ||  || 22 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 493766 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 493767 ||  || 20 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 493768 ||  || 23 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 493769 ||  || 14 mar 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 493770 ||  || 23 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Meliboea || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 493771 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 493772 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 493773 ||  || 18 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 493774 ||  || 24 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 493775 ||  || 18 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 493776 ||  || 30 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 493777 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 493778 ||  || 18 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 493779 ||  || 4 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 493780 ||  || 27 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || Mitidika || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 493781 ||  || 8 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 493782 ||  || 30 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 493783 ||  || 2 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 493784 ||  || 8 fev 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 493785 ||  || 12 abr 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 493786 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 493787 ||  || 25 dez 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 493788 ||  || 2 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 493789 ||  || 12 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 493790 ||  || 21 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 493791 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 493792 ||  || 30 ago 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 493793 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 493794 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 493795 ||  || 30 jan 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 493796 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 493797 ||  || 1 abr 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 493798 ||  || 3 dez 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 493799 ||  || 18 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 493800 ||  || 2 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

493801–493900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 493801 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 493802 ||  || 27 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 493803 ||  || 17 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 493804 ||  || 19 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 493805 ||  || 10 jan 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 493806 ||  || 18 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 493807 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 493808 ||  || 13 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 493809 ||  || 11 nov 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 493810 ||  || 3 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 493811 ||  || 23 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 493812 ||  || 29 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 493813 ||  || 18 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 493814 ||  || 21 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 493815 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 493816 ||  || 3 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 493817 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 493818 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 493819 ||  || 2 mai 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 493820 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 493821 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 493822 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 493823 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 493824 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 493825 ||  || 19 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 493826 ||  || 16 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 493827 ||  || 26 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 493828 ||  || 24 set 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 493829 ||  || 27 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 493830 ||  || 20 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 493831 ||  || 10 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 493832 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 493833 ||  || 25 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 493834 ||  || 28 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 493835 ||  || 25 ago 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 493836 ||  || 4 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 493837 ||  || 17 set 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 493838 ||  || 2 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 493839 ||  || 15 set 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 493840 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 493841 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 493842 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 493843 ||  || 29 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 493844 ||  || 14 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 493845 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 493846 ||  || 29 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 493847 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 493848 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 493849 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 493850 ||  || 17 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 493851 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 493852 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 493853 ||  || 18 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 493854 ||  || 13 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 493855 ||  || 5 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 493856 ||  || 22 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 493857 ||  || 26 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 493858 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 493859 ||  || 13 mar 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 493860 ||  || 23 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 493861 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 493862 ||  || 25 jan 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 493863 ||  || 24 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 493864 ||  || 22 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 493865 ||  || 30 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 493866 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 493867 ||  || 1 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 493868 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 493869 ||  || 30 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 493870 ||  || 31 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 493871 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Flora || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 493872 ||  || 28 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 493873 ||  || 16 abr 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 493874 ||  || 14 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 493875 ||  || 28 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 493876 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 493877 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 493878 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 493879 ||  || 8 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 493880 ||  || 8 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 493881 ||  || 26 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 493882 ||  || 8 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 493883 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 493884 ||  || 22 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 493885 ||  || 3 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 493886 ||  || 26 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 493887 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 493888 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 493889 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 493890 ||  || 18 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 493891 ||  || 24 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 493892 ||  || 11 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 493893 ||  || 11 abr 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 493894 ||  || 22 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 493895 ||  || 14 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 493896 ||  || 20 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 493897 ||  || 29 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 493898 ||  || 2 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 493899 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 493900 ||  || 16 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || Phocaea || 
|}

493901–494000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 493901 ||  || 25 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 493902 ||  || 21 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 493903 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 493904 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 493905 ||  || 8 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 493906 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 493907 ||  || 18 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 493908 ||  || 10 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 493909 ||  || 7 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 493910 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 493911 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 493912 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 493913 ||  || 28 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 493914 ||  || 28 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 493915 ||  || 25 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 493916 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 493917 ||  || 20 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Themis || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 493918 ||  || 18 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 493919 ||  || 13 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 493920 ||  || 22 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 493921 ||  || 15 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 493922 ||  || 30 jul 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 493923 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 493924 ||  || 3 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 493925 ||  || 20 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 493926 ||  || 10 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 493927 ||  || 26 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 493928 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 493929 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 493930 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 493931 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 493932 ||  || 27 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 493933 ||  || 3 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 493934 ||  || 10 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 493935 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 493936 ||  || 30 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 493937 ||  || 23 fev 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 493938 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 493939 ||  || 13 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 493940 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 493941 ||  || 30 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 493942 ||  || 22 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 493943 ||  || 4 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 493944 ||  || 5 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 493945 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 493946 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 493947 ||  || 28 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 493948 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 493949 ||  || 11 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 493950 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 493951 ||  || 10 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 493952 ||  || 14 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 493953 ||  || 25 mar 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 493954 ||  || 3 fev 2010 || WISE || WISE || Ursula || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 493955 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 493956 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 493957 ||  || 6 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 493958 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 493959 ||  || 14 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 493960 ||  || 20 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 493961 ||  || 7 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 493962 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 493963 ||  || 27 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 493964 ||  || 18 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 493965 ||  || 18 mai 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 493966 ||  || 20 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 493967 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 493968 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 493969 ||  || 12 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 493970 ||  || 5 fev 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 493971 ||  || 25 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 493972 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 493973 ||  || 7 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 493974 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 493975 ||  || 10 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 493976 ||  || 27 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 493977 ||  || 11 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 493978 ||  || 2 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 493979 ||  || 20 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 493980 ||  || 19 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 493981 ||  || 15 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 493982 ||  || 15 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 493983 ||  || 8 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 493984 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 493985 ||  || 3 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 493986 ||  || 24 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 493987 ||  || 13 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 493988 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 493989 ||  || 23 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 493990 ||  || 14 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 493991 ||  || 13 jul 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 493992 ||  || 23 nov 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 493993 ||  || 25 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 493994 ||  || 6 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 493995 ||  || 9 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 493996 ||  || 22 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 493997 ||  || 13 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 493998 ||  || 19 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 493999 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 494000 ||  || 21 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)–(495000) (IAU Minor Planet Center)

493